Сингапур может означать:

 Сингапур — город-государство, расположенный на островах в Юго-Восточной Азии.
 Сингапур — главный остров государства Сингапур.
 Сингапур — река.
 Сингапур — трасса.
 Сингапура — порода кошек, из Юго-Восточной Азии.